Czachy peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Czachy, village de la voïvodie de Podlachie
 Czachy, village de la voïvodie de Mazovie